Buk es un instrumento tradicional de Corea, pero también puede referirse a:

 Buk (Pleternica), localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.
 Misil Buk, misil tierra-aire, de fabricación soviética.